Филькир () — многозначный термин:
  — исландское имя.
 «Филькир» — исландский футбольный клуб из Рейкьявика.